Альбрехт Ахиллес (; 1414 — 1486) — маркграф княжества Ансбах с 1440 года и княжества Кульмбах с 1464 года под именем Альбрехт I, курфюрст Бранденбурга с 1470 года под именем Альбрехт III.
 Альбрехт Адольф Конрад Ахиллес (; 1914—1943) немецкий подводник